

Patronymes 
 Jacques de Brazza, (1859–1888), géologue et explorateur français.
 Pierre Savorgnan de Brazza (1852–1905), explorateur français qui a fondé Brazzaville, la capitale administrative et politique de la République du Congo.
 Robert Brazza, journaliste et animateur congolais né à Brazzaville.

Toponymes 
 Brazza, nom italien de Brač, île appartenant aujourd’hui à la Croatie.
 Brazza est parfois utilisé en guise de nom abrégé de Brazzaville, la capitale du Congo-Brazzaville.
 Brazzacco village dans la commune de Moruzzo, en Italie.

Noms de navires 
 Savorgnan de Brazza, un aviso colonial français de la classe Bougainville mis en service en 1932 et désarmé le .
 M/S Brazza, un paquebot de la Compagnie des chargeurs réunis, torpillé et coulé par un U-Boot au large de l'Espagne le 28 mai 1940. Le naufrage fait près de 400 victimes parmi l'équipage et les passagers.

Homonymie de patronyme italien